Давид Зима (; родился 8 ноября 2000) — чешский футболист, защитник итальянского клуба «Торино» и национальной сборной Чехии.

Клубная карьера 
Начал футбольную карьеру в клубе «Сигма». 1 февраля 2020 года отправился в аренду в «Славию» до конца сезона с опцией выкупа. 20 июня 2020 года забил свой первый гол за «Славию» в матче Первой лиги Чехии против «Баника».

Летом 2020 года его трансфер в «Славию» был завершён. 22 сентября 2020 года дебютировал в Лиге чемпионов УЕФА в матче против датского клуба «Мидтьюлланн».

31 августа 2021 года перешёл в итальянский клуб «Торино» за 5 млн евро.

Карьера в сборной 
Выступал за сборные Чехии до 18, до 20 лет и до 21 года.

24 марта 2021 года дебютировал за главную сборную Чехии в матче отборочного турнира к чемпионату мира против сборной Эстонии.

Статистика выступлений за сборную

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте ФК «Торино»
 Профиль футболиста на официальном сайте Футбольной ассоциации Чехии

Футболисты Чехии
Игроки сборной Чехии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Чехии по футболу
Игроки ФК «Сигма»
Игроки ФК «Славия» Прага
Игроки ФК «Торино»